Princ Maxmilián Lichtenštejnský (Maximilian Nikolaus Maria; * 16. května 1969, St. Gallen, Švýcarsko) je lichtenštejnský princ, druhý syn knížete Hanse Adama II. a kněžny Marie.

Rodina 
Civilně se oženil s Angelou Giselou Brownovou ve Vaduzu 21. ledna 2000 a cirkevne v New Yorku v kostele sv. Vincenta Ferrera dne 29. ledna 2000. Mají syna, prince Alfonse Constantina (* 2001).

Tituly 
Maxmilián je oslovován jako Jeho Jasnost princ Maxmilián Lichtenštejnský, hrabě z Rietbergu.

Muži
Narození v roce 1969
Žijící lidé
Lichtenštejnští římští katolíci
Lichtenštejnové
Princové